

Geografia 

 Ontario, provincia.

 Ontario, città della contea di San Bernardino, California.
 Ontario, comune della contea di LaGrange, Indiana.
 Ontario, comune della contea di Wayne, New York.
 Ontario, città della contea di Richland, Ohio.
 Ontario, città della contea di Malheur, Oregon.
 Ontario, villaggio della contea di Vernon, Wisconsin.

Laghi
 Lago Ontario, uno dei cinque Grandi Laghi, situato tra Stati Uniti e Canada.
 Ontario Lacus, lago di idrocarburi situato su Titano, satellite del pianeta Saturno.

Altri usi 
 Aeroporto Internazionale di Ontario, aeroporto di Ontario, California.

Pagine correlate 
 Contea di Ontario